Abión steht für:
 Abión (Gómara), Weiler in Gómara, Provinz Soria der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien
 Abión (Fluss), Nebenfluss des Río Lobos, Provinz Soria der Autonomen Gemeinschaft Kastilien-León, Spanien